Hong Kong Premier League 2014/2015 var den första upplagan av Hongkongs Premier League. Kitchee vann ligan och kvalificerade sig för
Champions League 2015. South China, som slutade fyra i serien, kvalificerade sig för AFC Cup 2015 efter vinst i playoff-spelet.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Playoff till AFC Cup

South China kvalificerade sig för AFC Cup 2015.

Källor
Officiell hemsida

2014 i Hongkong
2015 i Hongkong
Fotbollssäsongen 2014/2015
2014/2015